Alatna – località dell'Alaska
 Alatna – fiume dell'Alaska